Az 1993-as Roland Garros női versenyét a német Steffi Graf nyerte az amerikai Mary Joe Fernández előtt.

Kiemeltek 

  Steffi Graf (Bajnok)</li>
  Arantxa Sanchez-Vicario (Elődöntős)</li>
  Gabriela Sabatini (Negyeddöntős)</li>
  Conchita Martinez (Negyeddöntős)</li>
  Mary Joe Fernández (Döntős)</li>
  Jennifer Capriati (Negyeddöntős)</li>
  Jana Novotna (Negyeddöntős)</li>
  Anke Huber (Elődöntős)</li>

  Magdalena Maleeva (Negyedik kör)
  Manuela Maleeva-Fragniere (Harmadik kör)
  Amanda Coetzer (Második kör)
  Mary Pierce (Negyedik kör)
  Nathalie Tauziat (Harmadik kör)
  Katerina Maleeva (Negyedik kör)
  Sabine Hack (Harmadik kör)
  Date Kimiko (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1